Ла Месита де Абахо има више значења:

 Ла Месита де Абахо (Арандас), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Месита де Абахо (Керетаро), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику